Hipokrates z Chios – starożytny grecki matematyk i sofista.
 Hippokrates z Geli – tyran sycylijskiego Gela, twórca pierwszego państwa na Sycylii.
 Hipokrates z Kos – starożytny lekarz grecki, nazywany "ojcem medycyny".